Pünkhang (klooster), een klooster in Tibet
Tashi Dorje Pünkhang, ook wel Yapshi Phungang Kung I, (1886/1888 - ?), een Tibetaans politicus en abt van het klooster Pünkhang
Gönpo Tsering Pünkhang, ook wel Yapshi Phungang II, (1918 - ?), een Tibetaans politicus, zoon van Kung I en abt van het klooster Pünkhang